Maximiano hace referencia a varios artículos:

Personas
Maximiano, césar.
Maximiano (poeta), famoso por su negra pintura de los males de la edad provecta o vejez.
Maximiano Alves,  escultor portugués.
Maximiano García Venero, biógrafo español.  
Maximiano Márquez Orozco, militar de la Revolución mexicana.
Maximiano Trapero, filólogo.

Además